Alikí ou Alykí (en ) est une localité grecque située sur la côte de la pointe sud de l'île de Paros. Lors du recensement de 2011 la population était de .

Notes et références 

Ville en Égée-Méridionale
Paros